Supercup 2018 (basketbal) - Nederland
 DFL-Supercup 2018 - Duitsland, voetbal
 Belgische Supercup 2018 - België, voetbal
 CAF Supercup 2018 - Afrika, voetbal
 Supercup 2018 (Oekraïne) - voetbal
 Supercup 2018 (Japan) - voetbal